GNAT steht für:
 GNAT, ein Compiler für die Programmiersprache Ada
 die dazugehörige integrierte Entwicklungsumgebung GNAT Programming Studio

 General Atomics GNAT (GNAT-750), eine unbemannte Aufklärungsdrohne des amerikanischen Herstellers General Atomics
 Gnat (Lied), Lied des Rappers Eminem
 GNAT (Torpedo) (German Navy Acoustic Torpedo), internationale Bezeichnung für deutsche Torpedos vom Typ G7es („Zaunkönig“)
 Gnat Cars, ehemaliger britischer Automobilhersteller

Gnat steht für:
 Folland Gnat (Folland „Mücke“), ein strahlgetriebenes Jagd- und Ausbildungsflugzeug des britischen Herstellers Folland Aircraft Limited

Siehe auch:
 Gnad
 Knat

Abkürzung